Hoffecker ist der Familienname folgender Personen:

 John H. Hoffecker (1827–1900), US-amerikanischer Politiker
 Walter O. Hoffecker (1854–1934), US-amerikanischer Politiker